A 2011-es Szardínia-rali volt a 2011-es rali-világbajnokság ötödik versenye. Május 6–8. között került megrendezésre. 18 gyorsasági szakaszból állt a verseny, mely 339.7 kilométert tett ki. A 64 indulóból 32 versenyző ért célba.

Szakaszok

Végeredmény 

* – A WRC Akadémia versenyzői a rali első két napján vettek csak részt

Szuperspecial (Power Stage)

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja

Szardinia